Battaglia di Veio (480 a.C.) – combattuta nel 480 a.C. tra Roma e Veio
 Battaglia di Veio (475 a.C.) – combattuta nel 475 a.C. tra Roma e Veio